Karl-Marx-Allee steht für:
 Karl-Marx-Allee (Aachen) in Aachen
 Karl-Marx-Allee in Berlin
 Karl-Marx-Allee (Jena) in Jena
 Karl-Marx-Allee (Karl-Marx-Stadt) (heute Brückenstraße) in Chemnitz, Standort des Karl-Marx-Monuments
 Karl-Marx-Allee (Köln) in Köln
 Karl-Marx-Allee (Schwerin) in Schwerin
 Karl-Marx-Allee (Weimar) in Weimar

Siehe auch:
 Karl-Marx-Straße
 Karl-Marx-Platz